Bouyer ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Bouyer (* 1974), ein französischer Radrennfahrer
 Louis Bouyer (1913–2004), ein französischer katholischer Theologe
 Patricia Bouyer-Decitre (* 1976), französische Informatikerin